Nowy Kraków ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowy Kraków (Darłowo) (Neu Krakow, Kreis Schlawe/Pommern), in der Woiwodschaft Westpommern
 Nowy Kraków (Wronki), in der Woiwodschaft Großpolen